Bartłomiej Grzelak – calciatore polacco
 Bartosz Grzelak – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Rafał Grzelak – calciatore polacco